La nazionale di pallavolo maschile del Burundi è una squadra africana composta dai migliori giocatori di pallavolo del Burundi ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Burundi.

Risultati

Campionato africano